Demirew ist der Familienname folgender Personen:

 Demir Demirew (* 1984), bulgarischer Gewichtheber
 Stojan Demirew (* 1932), bulgarischer Radrennfahrer